Микрорайон Первомайский — название микрорайонов в ряде населённых пунктов.
 Первомайский — микрорайон в Королёве.
 Первомайский — микрорайон в Перми.
 Первомайский — микрорайон в Твери.